Tempio di Artemide (Efeso), ad Efeso, una delle sette meraviglie del mondo
Tempio di Artemide Leucofriene, nella città di Magnesia al Meandro nella Caria, in Asia Minore
Tempio di Artemide (Sardi), nell'antica capitale del regno di Lidia, in Asia Minore
Tempio di Artemide (Corfù), Grecia
Tempio di Artemide (Siracusa), Sicilia
Tempio di Artemide (Gerasa), Gerasa in Giordania.
Tempio di Artemide ad Epidauro